Мішка Япончик (справжнє ім'я та прізвище — Мойсей Вольфович Вінницький, *1891, Одеса — †1919, Вознесенськ) — одеський нальотчик.
 Япончик (Іваньков) (справжнє ім'я та прізвище — В'ячеслав Іваньков; *1940 — †2009) — авторитет російського злочинного світу.